Jan Cornets de Groot ook Johan de Groot (1554 - 1640) - patriciër uit Delft en de vader van Hugo de Groot
 Johan (J.G.) de Groot - van 1992 tot 2004 burgemeester van Harderwijk

Johan de Groot (1963 - 2019) Hoofdbelichter van onderanderen De Verleiders en de marathon